Plaatsen
 Olmo (Arezzo), een plaats in de Italiaanse gemeente Arezzo.
 Olmo (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse (regio Corsica).
 Olmo (Martellago), een plaats in de Italiaanse gemeente Martellago.
Personen
 Giuseppe Olmo, een voormalige Italiaanse wielrenner
 Olmo (bromfietsmerk), een historisch merk van fietsen en bromfietsen opgericht door Giuseppe Olmo.
 Olmo (wielerploeg), een wielerploeg gesponsord door het fietsmerk.
Joaquín del Olmo, een Mexicaanse voetballer
Dani Olmo, Spaans voetballer